Jorge Castro (1919–2011) – meksykański gimnastyk, olimpijczyk
 Jorge Castro (ur. 1967) – argentyński bokser
 Jorge Castro (ur. 1990) – kostarykański piłkarz